Khrosrô (ou Khosraw, Khosro, Khosrou, Khosrov, Khosrow et Osroes) est un prénom d'origine persane. Les Grecs l'écrivaient Chosroès. Plusieurs rois ont porté ce nom.

Antiquité

Parthes 
 Kay Khosrô, roi des Perses légendaire.
 Khosrô, roi des Parthes de 109 à 129.
 Khosrô d'Ecbatane, prétendant au trône de roi des Parthes de 190 à 191.

Arménie 
 Khosrô, roi d'Arménie de 191 à 217.
 Khosrô II, roi d'Arménie de 279 à 287. Petit-fils du précédent.
 Khosrô III le Petit, roi d'Arménie de 330 à 339.
 Khosrô IV, roi d'Arménie de 387 à 392 et de 414 à 415.

Sassanides 
 Khosrô l'Usurpateur, prétendant au trône d'empereur des Sassanides de 420 à 421.
 Khosrô le Juste, empereur Sassanide de 531 à 579.
 Khosrô II le Victorieux, empereur Sassanide de 590 à 628. Petit-fils du précédent.
 Khosrô III, empereur Sassanide en 630. Neveu du précédent.
 Khosrô IV, empereur Sassanide en 632. Arrière-petit-fils de Khosrô le Juste.
 Khosrô V, empereur Sassanide en 632. Fils de Khosrô II.

Moyen Âge

Sultanat de Rum 
 Kay Khosrô, sultan seldjoukide de Rum de 1192 à 1197 et de 1205 à 1211.
 Kay Khosrô II, sultan seldjoukide de Rum de 1237 à 1246. Petit-fils du précédent.
 Kay Khosrô III, sultan seldjoukide de Rum de 1265 à 1284. Petit-fils du précédent.

Ghaznévides 
 Khosrô Chah, sultan ghaznévide de 1157 à 1160.
 Khosrô Malek, sultan ghaznévide de 1160 à 1186. Fils du précédent.

Poètes 
 Nasser Khosrô (1004-1074), philosophe, théologien et poète ismaélien.
 Amir Khosrô (1253-1325), mystique et poète indien.

Époque moderne 
 Khosrô Pacha (1769-1855), capitan Pacha et vizir ottoman.

Époque contemporaine 
 Khosrow Djahanbani (1942), époux de la fille de Mohammad Reza Pahlavi, dernier chah d’Iran.
 Khosro Shakibai (1944-2008), acteur iranien.
 Khosro Naghed (1950), linguiste, écrivain et traducteur iranien.

Prénom iranien
Homonymie dynastique